La saison 1965-1966 du SO Montpelliérain a vu le club évoluer en Division 2 pour la troisième saison consécutive.

Après un début de saison difficile, le club héraultais va redresser la barre en fin de saison pour terminer à la  du championnat.

En Coupe de France, les somistes ne résisteront pas à l'entrée en lice des équipes de Division 1.

Déroulement de la saison

Inter-saison

Championnat

Coupes nationales

Joueurs et staff

Effectif

Transferts

Rencontres de la saison

Matchs amicaux

Division 2

Coupe de France

Statistiques

Statistiques collectives

Statistiques individuelles

Autres statistiques

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 

 Le SOM 1965-1966 sur footballdatabase.eu

Saison du Montpellier Hérault Sport Club
Montpellier